Kotka na gorącym blaszanym dachu – sztuka Tennessee Williamsa, nagrodzona Nagrodą Pulitzera
 Kotka na gorącym blaszanym dachu – amerykański film z 1958, ekranizacja sztuki

Zobacz też